Ragau steht für:

 deutsche Name des polnischen Ortes und Gemeindesitzes, siehe Rogowo (Powiat Rypiński)
 Ragau (Parthia), antike Stadt in Parthia